Zusters van Sint-Vincentius (Deftinge), een kloostercongregatie gesticht in 1836
Zusters van Sint-Vincentius (Gijzegem), een kloostercongregatie gesticht in 1818
Zusters van Sint-Vincentius (Gits), een kloostercongregatie gesticht in 1822